MNSC ist die Abkürzung für:
 den Flughafen San Carlos (ICAO)
 das Museo Nacional de San Carlos in Mexiko-Stadt

MNSC